Tadzjikisk kan syfta på:
Tadzjikistan - en stat i Centralasien
Tadzjikiska - ett språk, eller persisk dialekt
Tadzjiker - ett iranskt folk bosatt i Centralasien